Dracula Opera Rock – musical
 Dracula Opera Rock – album della Premiata Forneria Marconi del 2005